Miejscowości w USA:
 Bowdle – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds
Gminy w USA:
 Bowdle (ang. Bowdle Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds